Résultats détaillés de l'édition 2003 du tournoi de tennis professionnel masculin d'Umag.

Faits marquants 
 L'Espagnol Carlos Moyà remporte le tournoi en simple pour la  consécutive, et pour la  de sa carrière. Il s'agit de son  en simple.
 L'Espagnol Rafael Nadal, âgé de 17 ans, remporte à Umag le premier titre de sa carrière en décrochant le double aux côtés de Álex López Morón qui remporte le tournoi pour la seconde fois.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau

Résultats en double

Têtes de série

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Umag
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel
 
 

Croatie
ATP 2003
Sport en Croatie en 2003
Tennis en juillet 2003